Lípa u kaple v Úterý je památný strom ve městě Úterý. Lípa malolistá (Tilia cordata) roste v parku u hřbitovního kostela svatého Václava. Je jedním z exemplářů vysazených po obvodu kaple, je dokladem citlivého dotváření sakrálních staveb doprovodnou zelení. Strom je přibližně 225 let starý, dosahuje do výšky 36 m a obvod kmene měří 520 cm (měření 2009). Zdravotní stav je dobrý, v roce 2001 bylo provedeno odlehčení koruny, 2004 byl proveden zdravotní a bezpečnostní řez, došlo k instalaci pružné vazby. Chráněna je od roku 2001 jako esteticky zajímavý strom, součást kulturní památky, významná svým vzrůstem.

Památné stromy v okolí 
 Hraniční smrk

Reference

Související články 
 Seznam památných stromů v okrese Plzeň-sever

Památné lípy v okrese Plzeň-sever
Památné lípy malolisté
Památné stromy v Tepelské vrchovině
Úterý (okres Plzeň-sever)